Schallenberg (pas), een bergpas in Zwitserland
 Schallenberg (Oostenrijk), een plaats in Oostenrijk
 Schallenberg (België), een plaats in de Belgische gemeente Raeren
 Zaak-Schallenberg, een mogelijke moord in Nederland
 Alexander Schallenberg, een Oostenrijkse politicus
 Kabinet-Schallenberg, een Oostenrijks kabinet
 Peter Schallenberg, een Nederlandse korfballer